Sławomir Mazurkiewicz (1939-2021) – polski choreograf i tancerz,
 Sławomir Mazurkiewicz (ur. 1983) – polski piłkarz.